Dâmburile se poate referi la:
Localități din România:
Dâmburile, Cluj
Dâmburile, Olt